Рухулла Ахундов:
 Ахундов, Рухулла Али оглы — азербайджанский революционер, советский партийный и государственный деятель
 Ахундов, Рухулла Фатулла оглы — советский азербайджанский актёр, театральный режиссёр
 Молла Рухулла Ахундов